

Károly Albert keresztnevű személyek
 Károly Albert bajor választófejedelem (1697–1745), a későbbi VII. Károly néven német-római császár (1742–1745 között).

 Károly Albert Amadé (Carlo Alberto Amadeo, 1798–1849), Savoya hercege, szárd–piemonti király.

 Károly Albert Lajos főherceg (1847–1848), Habsburg–Tescheni Albert osztrák főherceg-tábornagy (1817–1895) egyetlen fia, kisgyermekkorban meghalt.

 Károly Albert főherceg (Karol Olbracht Habsburg–Lotaryński, 1888–1951), osztrák főherceg, lengyel tábornok, Károly István főherceg–altengernagy fia.